Rezultati Prvenstva Avstralije 1964 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Roy Emerson je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

3. del

4. del

Viri 
 

Moški posamično
1964